Euro 3 steht für

 einen süddeutschen Fernsehsender, der Anfang 2007 umbenannt wurde in REGIO TV Euro 3 und Anfang 2011 mit Regio TV Bodensee endgültig seinen ursprünglichen Namen verlor
 die Abgasnorm Euro 3